De Stem (krant), na 1998 BN DeStem
De stem, een hoorspel van Marie Luise Kaschnitz
De Stem (maandblad), voormalig literair-cultureel tijdschrift (1921-1941)
De Stem der Belgen, Belgische verzetskrant uit de Tweede Wereldoorlog
De Stem uit Amerika, Belgisch radioprogramma (1946-1964)
De stem van de stilte, theosofische verhandeling
De stem van het water, Nederlandse documentaire van Bert Haanstra

Zie ook 
De Stem des Volks (doorverwijspagina)
Stem (doorverwijspagina)
Stemmen (doorverwijspagina)
Stemming (doorverwijspagina)